Би́тца:
 Битца (Битцы) — река в Москве, приток Пахры.
 Битца (Битцы, Старые Битцы) — бывшая деревня, вошедшая в состав территории Москвы в 1984 году.
 Битца — посёлок в Ленинском городском округе Московской области.
 Битца — железнодорожная платформа Курского направления Московской железной дороги.
 «Битца» — конно-спортивный комплекс на юге Москвы.
 Битцевский лес — природно-исторический парк, один из самых больших в Москве.